La palabra Manifiesto hace referencia a una declaración pública de principios e intenciones.

Entre otros, se han escrito los siguientes artículos:

Arte
 Manifiesto de Praga del Congreso Universal de Esperanto.
 Manifiesto Lo primero es lo primero (1964) sobre Diseño.
 Manifiesto futurista, por Filippo Tommaso Marinetti.
 Manifiesto Realista, constructivismo.
 Manifiesto, poemario de Nicanor Parra.
 Manifiesto, canción de Víctor Jara

Informática
 Manifiesto ágil de ingeniería de software.
 Manifiesto Cluetrain de comercio electrónico.
 Manifiesto Debian, por Ian Murdock.
 Manifiesto GNU
 Manifiesto Scratchware. Videojuegos.
 Manifiesto «En defensa de los derechos fundamentales en internet».

Política y filosofía
 Manifiesto ateo (desambiguación)
 Manifiesto de Brunswick, en la Revolución francesa.
 Manifiesto de Cartagena, por Simón Bolívar.
 Manifiesto de Catalina II de Rusia.
 Manifiesto de Euston. Intelectuales de izquierda en apoyo de los derechos humanos.
 Manifiesto de la anarquía, 1850.
 Manifiesto de Lausana contra el franquismo.
 Manifiesto de los 2.300 en Cataluña.
 Manifiesto de los Persas contra las Cortes de Cádiz.
 Manifiesto de los Treinta del sector reformista de la CNT.
 Manifiesto de Madrid contra el aborto.
 Manifiesto de Manzanares, en el reinado de Isabel II.
 Manifiesto de Montecristi, con las ideas de José Martí.
 Manifiesto de Sandhurst de Alfonso XII.
 Manifiesto del 23 de septiembre de 1911, anarcocomunista en la Revolución Mexicana.
 Manifiesto del Partido Comunista, por Karl Marx y Friedrich Engels.
Manifiesto humanista (desambiguación).
 Manifiesto Liminar de reforma universitaria de la Universidad de Córdoba (Argentina).
 Manifiesto para el PSUC
 Manifiesto Russell-Einstein. Antinuclear
 Manifiesto ultraísta. Poesía moderna.
 Manifiesto zapatista del EZLN